Madscharow, oder Madzarov,  ist ein bulgarischer Familienname folgender Personen:

 Atanas Madscharow (1881–1935) ein Politiker und Freiheitskämpfer
 Lasar Madscharow (1872–1907), ein Revolutionär
 Dimitar Madscharow (1882–1945), Revolutionär, Freiheitskämpfer und Heiducke
 Iwan Madscharow (1849–1911), ein Geistlicher
 Michail Madscharow (1854–1944), ein Politiker

 Siehe auch
 die bulgarische Stadt Madscharowo, benannt nach Dimitar Madscharow